7 jezior w Polsce:
 Jezioro Żabie – jezioro na Pojezierzu Dobiegniewskim, w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew;
 Jezioro Żabie – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg;
 Jezioro Żabie – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda;
 Jezioro Żabie – jezioro na Równinie Wałeckiej, w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo;
 Jezioro Żabie – jezioro na Równinie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo;
 Jezioro Żabie – jezioro na Równinie Białogardzkiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo
 Jezioro Żabie – małe jezioro na Zakolu Wawerskim w Warszawie

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)